A 2011-es Indy Lights-szezon a bajnokság 26. szezonja volt és a 10., amelyet az IndyCar rendezett. A 13 futamból álló széria március 27-én kezdődött  St. Petersburg-ban és október 16-án ért véget a Las Vegas Motor Speedway aszfaltcsíkján. A bajnokságot az újonc Josef Newgarden nyerte meg.

Versenynaptár

Csapatok és versenyzők

Összefoglaló

A bajnokság végeredménye
Pontrendszer

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Az Indy Lights hivatalos weboldala 

IndyLights